Papusza (ur. 1908 lub 1910, zm. 1987) – poetka pisząca w języku romskim
 Papusza – polski film dokumentalny z roku 1974
 Papusza – polski film fabularny z roku 2013
 Papusza – dwupłytowy album z muzyką z filmu Papusza oraz archiwalnymi nagraniami Papuszy